Сошо́ () — коммуна на востоке Франции, в департаменте Ду в регионе Франш-Конте. Сошо является административным центром кантона .

География 
Сошо расположен в 3 км на восток от Монбельяра.

Демография 

Жителей называют .

Экономика 
В Сошо располагается большой завод компании PSA Peugeot Citroën, который основан в 1912 году. На этом предприятии трудится 12 500 работников. В 2008 году на заводе произведено 290 000 автомобилей. Текущая производственная программа состоит из: хетчбеки и универсалы Peugeot 308, кроссоверы 3008 (530 шт./день), минивэны 5008 (360 шт./день) и т. д. В городе также имеется автомобильный музей Peugeot ().

Спорт 
Городской футбольный клуб Сошо основан в 1928 году. Участвует в играх Чемпионата Франции по футболу. 13 мая 2007 года, FCSM нанёс поражение марсельскому Олимпику () выиграв Кубок Франции во второй раз после 1937 года.

См. также 
 Коммуны департамента Ду

Ссылки 
 INSEE 
 IGN 
 Sochaux on the regional Web site 
 Official website 
 The Peugeot Museum at Sochaux 

Коммуны департамента Ду